L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du  au , sur terre battue en intérieur à São Paulo. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Cuevas remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Lauréats 
Federico Delbonis remporte son premier titre en simple en carrière en battant en finale Paolo Lorenzi. Il s'agit de la  de l'Argentin sur l'Italien en 4 confrontations.

En double la paire Guillermo García-López - Philipp Oswald remporte son  en battant en finale la paire colombienne Juan Sebastián Cabal - Robert Farah. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2014) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
São Paulo
Sport au Brésil en 2014
Tennis en février 2014
Tennis en mars 2014